Поварни́цын — русская фамилия. Известные носители:
 Поварницын, Александр Васильевич (род. 1994) — российский биатлонист.
 Поварницын, Борис Игоревич (род. 1960) — российский историк, профессор ПНИПУ.
 Поварницын, Владимир Алексеевич (1899—1962) — советский геоботаник и дендролог, член-корреспондент АН Украинской ССР.
 Поварницын, Рудольф Павлович (род. 1962) — советский легкоатлет, выступавший в прыжках в высоту.